Heleomicra är ett släkte av tvåvingar. Heleomicra ingår i familjen myllflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Myllflugor
Heleomicra